Canadice steht für:
 Canadice (New York), ein Ort im Bundesstaat New York
 Canadice Lake, einen der Finger Lakes
 Canadice (Rebsorte), eine Rebsorte